Ehrensperger ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Ehrensperger (1911–2001), Schweizer Komponist, Pianist, Chorleiter und Schulmusiker
 Gianni Ehrensperger (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler
 Gisela Ehrensperger (* 1943), deutsche Opern-, Operetten- und Musicalsängerin
 Günter Ehrensperger (* 1931), deutscher Politiker (SED)
 Kurt Ehrensperger (* 1954), Schweizer Radrennfahrer
 Serge Ehrensperger (1935–2013), Schweizer Autor

Siehe auch:
 Ehrensberger